Карлыгаш () — село в Алакольском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Екпендинского сельского округа. Код КАТО — 193445200.

Население 
В 1999 году население села составляло 518 человек (265 мужчин и 253 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 506 человек (263 мужчины и 243 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Алакольского района